Parukářka může být:

stavba 

Parukářka (usedlost) – bývalá viniční a hospodářská usedlost, Praha 3 – Žižkov
Protiatomový bunkr Parukářka – protiatomový komplex v podzemí Vrchu svatého Kříže,  Praha 3 – Žižkov

území 

 Parukářka (park) – místní název, část parku na Vrchu svatého Kříže, Praha 3 – Žižkov

jiné 

Sýkora parukářka – pták z čeledi sýkorovitých

podobné 

 Parukář - druh holuba domácího
 Parukář (profese)